Sparbankshallen kan syfta på

Sparbankshallen i Vara - en konstgräshall
 Sparbankshallen i Rimbo
Sparbankshallen i Tidaholm – en evenemangs- och idrottshall invigd år 2000
Sparbankshallen i Valdemarsvik
Sparbankshallen i Varberg – en evenemangs- och idrottshall invigd år 2004